Der Begriff Sodor kann sich auf Folgendes beziehen:
 eine ältere Sammelbezeichnung für die Inseln der Hebriden, der Isle of Man und den Inseln im Firth of Clyde. Siehe: Königreich der Inseln
 eine fiktionale Insel. Siehe: Thomas, die kleine Lokomotive
Siehe auch:
Suðuroy, eine färöische Insel.